Por Big Sandy pode estar à procura de:
Big Sandy (Montana)
Big Sandy (Tennessee)
Big Sandy (Texas)

Desambiguação